Epictet de Hieràpolis, filòsof estoic del  dC
 Epictet (decorador) , pintor ceramista grec
 Epictet (metge), metge grec